L'amore e altri luoghi impossibili (Love and Other Impossible Pursuits) – romanzo di Ayelet Waldman del 2006
L'amore e altri luoghi impossibili (Love and Other Impossible Pursuits) – film del 2009 diretto da Don Roos